Пајнвил има више значења:
 Пајнвил (Арканзас)
 Пајнвил (Западна Вирџинија)
 Пајнвил (Кентаки)
 Пајнвил (Луизијана)
 Пајнвил (Мисури)
 Пајнвил (Северна Каролина)